Louis de Pardaillan de Gondrin (1688-1712), marchese di Gondrin
 Louis de Pardaillan de Gondrin (1707-1743), nobiluomo francese
 Louis de Pardaillan de Gondrin (1727-1757), nobiluomo francese